Примера Дивисьон 2016 () — 60-й розыгрыш профессионального чемпионата Венесуэлы с момента его основания.

Участники

Апертура

Клаусура

Общая таблица

Ссылки 
 Чемпионат Венесуэлы 2016 на rsssf.com

2016
Венесуэла
2016 год в Венесуэле